Die Super liga 2017/18 war die zwölfte Spielzeit der höchsten serbischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 21. Juli 2017 und endete am 19. Mai 2018.

Titelverteidiger war der FK Partizan Belgrad.

Modus 
Nach der Vorrunde wurde die Liga in zwei Endrunden geteilt. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 erreichten die Meisterschaftsrunde, in der sie in sieben Play-Off-Spielen um die Meisterschaft spielten. Die Vereine auf den Rängen 9 bis 16 spielten in sieben Play-Out-Spielen gegen den Abstieg, die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab. Den Mannschaften wurden dabei jeweils die Hälfte der erzielten Punkte aus der in 30 Spieltagen ausgetragenen Vorrunde gutgeschrieben, dabei wurden halbe Punkte aufgerundet. Schließlich absolvierte nach Ende der Endrunde jeder Verein insgesamt 37 Spiele.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die acht bestplatzierten Teams des Grunddurchgangs traten je einmal gegeneinander an, um den Meister und die internationalen Startplätze auszuspielen. Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert und, falls nötig, aufgerundet.

Abstiegsrunde 
Die acht schlechteren Teams des Grunddurchgangs traten je einmal gegeneinander an, um die beiden Absteiger zu bestimmen. Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert und, falls nötig, aufgerundet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 Saison 2017/18 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18